Пшеницыно — название населённых пунктов:

Россия 
 Пшеницыно — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Пшеницыно — село в Чугуевском районе Приморского края.